Anomalotoechus är ett släkte av mossdjur. Anomalotoechus ingår i familjen Atactotoechidae.

Anomalotoechus är enda släktet i familjen Atactotoechidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Anomalotoechus